Липецкая газета
 Литературная газета
 Лютеинизирующий гормон